El Varal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Varal, Michoacán de Ocampo, 
 El Varal, Veracruz, Tantima, 
 El Varal, Sinaloa, 
 El Varal, Querétaro Arteaga, 
 El Varal, San Luis de la Paz, 
 El Varal, Guerrero, 
 El Varal, Tierra Blanca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar